Die TCCB Open 2021 waren ein Tennisturnier der Damen in Collonge-Bellerive. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 30. August bis 5. September 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die TCCB Open 2021 fand am 30. und 31. August 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Collonge-Bellerive